Martić ist der Familienname folgender Personen:

 Grgo Martić (1822–1905), kroatischer Mönch und Schriftsteller
 Ivan Martić (* 1990), Schweizer Fußballspieler
 Manuel Martic (* 1995), österreichischer Fußballspieler
 Michael Martic (* 2000), österreichischer Fußballspieler
 Milan Martić (* 1954), kroatischer Politiker und verurteilter Kriegsverbrecher
 Petra Martić (* 1991), kroatische Tennisspielerin
 Robert Martić (* 2001), österreichischer Fußballspieler